RSF pode referir-se a:

 Repórteres sem Fronteiras - ong que congrega jornalistas

 Partido Republicano Sinn Féin - organização política da Irlanda do Norte

Desambiguação